High House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 High House (Ohio), ID-Nr. 86000238
 High House (Texas), ID-Nr. 88001920